Aufderhaar ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Aufderhaar (* 1972), Schweizer Pianistin und Komponistin
 Peter Aufderhaar (* 1973), deutscher Filmkomponist, Toningenieur und Sounddesigner